Le terme gratification peut avoir plusieurs sens :
 Usages et gratifications
 Gratification différée
 Gratification en droit français

Homonymie